Castilleja hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Castilleja, género botánico de la familia Scrophulariaceae.

Localidades en la provincia de Sevilla, España
 Castilleja de la Cuesta
 Castilleja del Campo
 Castilleja de Guzmán
 Castilleja de Talhara''', villa hoy despoblada en el término municipal de Benacazón.